

Sport 
 Vuelta – nella terminologia ciclistica, corsa a tappe che si svolge nei paesi di lingua spagnola

Spagna 
Vuelta a España –  Giro di Spagna, detta anche comunemente Vuelta
Vuelta a Andalucía – Giro dell'Andalusia
Vuelta a Aragón –  Giro dell'Aragona
Vuelta a Asturias – Giro delle Asturie  
Vuelta a Burgos – Giro dei Burgos 
Vuelta a Castilla y León – Giro della Castiglia e Leon
Vuelta a Galicia – Giro della Galizia
Vuelta a La Rioja – Giro de La Rioja
Vuelta Ciclista a León - Giro nella provincia di León
Vuelta al País Vasco – Giro dei Paesi Baschi
Vuelta a Murcia – Giro della Murcia
Vuelta a Navarra – Giro della Navarra

America 
Vuelta a Bolivia – Giro della Bolivia
Vuelta a Colombia – Giro della Colombia
Vuelta Ciclista a Costa Rica – Giro della Costa Rica
Vuelta al Ecuador – Giro dell'Ecuador
Vuelta a Guatemala – Giro del Guatemala
Vuelta al Táchira – Giro del Tachira

Altro 
 Vuelta – album di Richard Shindell del 2004
 Vuelta – film argentino del 1997
 Vuelta – rivista letteraria messicana